Норвежский первый дивизион — это вторая по силе норвежская хоккейная лига (после GET-ligaen). Ниже первого дивизиона стоит Норвежский второй дивизион.

Команды 
В списке клубы, участвующие в Норвежском первом дивизионе сезона 2014/15.

Чемпионы

См. также 
 Список хоккейных лиг мира

Ссылки 
 Федерация хоккея Норвегии

Хоккейные лиги Норвегии
Хоккей с шайбой в Норвегии